Игровая экономика (играномика) — это система распределения ресурсов и создания ценностей внутри игры. Как правило, в игровой экономике есть несколько типов ресурсов: валюта, предметы, опыт и т.д.

Цель игровой экономики - создать баланс между производством и потреблением игровых ресурсов, а также стимулировать игроков к участию в экономических взаимодействиях внутри игры.

Важным аспектом игровой экономики является ее влияние на поведение игроков. Например, игровая экономика может стимулировать игроков к выполнению определенных заданий или действий, чтобы получить больше ресурсов или наград. Это может быть особенно полезно для создания более социальной игровой среды, где игроки работают вместе для достижения общей цели.

Игровая экономика может использоваться как средство монетизации игры. Некоторые игры используют микротранзакции, чтобы позволить игрокам приобретать дополнительные ресурсы или преимущества в игре за реальные деньги. Хорошо разработанная игровая экономика может сделать эти микротранзакции более привлекательными для игроков и способствовать монетизации игры.

Игровая экономика использоваться для создания глубокой и динамичной игровой среды, которая может быть интересной для игроков на протяжении длительного времени. Хорошо разработанная игровая экономика может создавать новые возможности для игроков и стимулировать их к исследованию и развитию игрового мира.

Типы игровых экономик,ресурсов и Основные компоненты игровой экономики

Глобально экономики делятся на: 
 активные — когда игрок может сам тратить получаемые ресурсы;
 пассивные — когда игрок не может влиять на трату ресурсов;

 статические — когда игрок не влияет на скорость получения ресурса;
 динамические — когда игрок может изменять скорость получения ресурса;

 скрытые — когда игрок не видит самого ресурса;
 прозрачные — когда игроку видим ресурс;

 линейные — когда со временем игры объёмы ресурса не     меняются;
 инфляционные — когда объёмы и масштабы изменяются со временем.

В игровой экономике есть 3 главных типов ресурсов: валюта, предметы, опыт.

Ресурсы 
 Валюта - В игровой экономике валюта может быть получена путем выполнения заданий, продажи предметов или получения опыта. Она может быть использована для покупки предметов, улучшения персонажа или оплаты услуг в игре.

 Предметы - это игровые объекты, которые могут быть использованы для выполнения определенных задач или улучшения персонажа. Они могут быть найдены в игре или куплены за валюту. Некоторые предметы могут быть редкими и ценными, их можно продать другим игрокам на аукционе.

 Опыт - это единица измерения прогресса персонажа в игре. Он может быть получен за выполнение заданий или убийство монстров. Чем больше опыта, тем выше уровень персонажа и тем больше доступных ему навыков и возможностей.

В игровой экономике также может быть создана искусственная нехватка предметов или ресурсов, чтобы стимулировать игроков к выполнению определенных задач или к покупке валюты. Также в игровой экономике могут быть различные механизмы для контроля инфляции и стимулирования экономической активности, например налоги на продажу или дневные лимиты на продажу предметов.

Сложность игровой экономики может варьироваться от простых систем, где игроки могут получать только один тип валюты и покупать предметы только за нее, до сложных систем, где игроки могут торговать между собой и создавать свои собственные рынки, на которых валюта имеет различные цены.

Основными компонентами игровой экономики являются: 

 Валюта - это средство обмена, используемое в игре для покупки и продажи товаров и услуг. В разных играх могут использоваться различные виды валют, такие как золото, кристаллы, кредиты и т.д.
 Товары - это предметы, которые можно купить или продать в игре. Они могут быть различных типов и категорий, включая оружие, броню, еду, зелья и т.д.
 Рынок - это место, где игроки могут покупать и продавать товары и услуги друг у друга или у NPC (неписей). Рынок может быть свободным или регулируемым, а цены могут зависеть от спроса и предложения, а также от других факторов.
 Производство - это процесс создания новых товаров и ресурсов в игре. Он может включать сбор ресурсов, крафтинг, добычу и т.д. Производство может быть связано с определенными навыками, умениями и ресурсами.
 Потребление - это процесс использования игровых ресурсов игроками. Он может включать покупку товаров, использование услуг, участие в заданиях и т.д.

Игровая экономика может оказывать большое влияние на игровой процесс и поведение игроков. Например, если игроки могут легко получать валюту, то они могут быстро достигнуть максимального уровня персонажа и не испытывать достаточной мотивации для продолжения игры. С другой стороны, если валюта получается очень сложно, то игроки могут быстро потерять интерес к игре и перестать играть.

Баланс и Типы игровых систем , Механик 
В игровых экономиках могут быть разные типы баланса. Некоторые игры могут использовать сбалансированную экономику, где игровые ресурсы распределяются таким образом, чтобы создать определенный уровень равенства между игроками. Другие игры могут использовать дисбалансированную экономику, где игроки, которые получают больше ресурсов, могут иметь преимущество в игре.

В игровых экономиках также могут быть различные типы игровых систем, таких как:

Игровые системы 

 Система развития персонажа - в этой системе игроки получают новые возможности и повышают свой уровень, когда достигают определенных целей или выполняют задания.
 Система достижений - в этой системе игроки получают бонусы и награды за выполнение определенных целей или достижений.
 Система прокачки навыков - в этой системе игроки повышают свой уровень навыков и умений, когда используют их в игре.
 Система исследований - в этой системе игроки могут исследовать новые технологии, которые могут улучшить их возможности в игре.

Игровая экономика также может включать в себя различные типы механик, такие как:

Механики 

 Торговля - это процесс покупки и продажи товаров между игроками или между игроками и NPC.
 Крафтинг - это процесс создания новых предметов из сырья и других ресурсов.
 Добыча - это процесс добычи ресурсов из окружающей среды.
 Задания - это миссии, которые игроки могут выполнять для получения наград и ресурсов.

Ссылки 
"The Economics of Online Games and Virtual Worlds" Эдварда Кастельсы
"Хочу в геймдев! Основы игровой разработки для начинающих" Вячеслав Уточкин, Константин Сахнов
 Подборка книг по геймдизайну
 Русскоязычный блог о геймдизайне и разработке игр
"A Theory of Fun for Game Design" Рафа Костера 

Игровая терминология
Культура компьютерных игр
Разработка компьютерных игр